Исаковка — топоним.

Казахстан 
 Исаковка — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Исаковка — село в Асановском сельском округе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Исаковка — село в Виноградовском сельском округе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Исаковка — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Исаковка — посёлок в Вязниковском районе Владимирской области.
 Исаковка — деревня в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Исаковка — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Исаковка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Исаковка — исторический район Санкт-Петербурга.

Украина 
 Исаковка — село в Хорошевском районе Житомирской области.

Реки 
 Исаковка — река, приток Енисея.
 Исаковка — река, приток Куреи.
 Исаковка — река, приток Чикшины.